Число зверя — особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса.

 616 — вариант числа зверя, указанное как ΧΙϚ — хи, йота, дигамма, а не ΧΞϚ (666)— хи, кси, дигамма.

Литература 
 Число зверя — фантастический роман Роберта Хайнлайна

Музыка 
 The Number of the Beast (Число зверя) — песня из одноимённого альбома британской хеви-метал-группы Iron Maiden.

См. также 
 666 (значения)